Osborne může být:

místní název
 Osborne House – královský zámek na britském ostrově Wight
 Osborne (Kansas) – město ve státě Kansas v USA
 Osborne County – okres ve státě Kansas v USA
 Dům Osborne – městský dům v Karlových Varech

příjmení osob
 Bobby Osborne (* 1931) – americký bluegrassový zpěvák a mandolinista, bratr Sonnyho
 Buzz Osborne (* 1964) – americký kytarista, zpěvák a skladatel
 George Osborne (* 1971) – britský politik
 Joan Osborne (* 1962) – americká písničkářka
 John Osborne (1929–1994) – anglický dramatik
 Sonny Osborne (* 1937) – americký bluegrassový zpěvák a bendžista, bratr Bobbyho
 Steve Osborne (* 1963) – anglický hudební producent

jiný význam
 Grupo Osborne – španělská obchodní skupina
 Osborne Brothers – americká bluegrassová a countryová hudební skupina
 Osborneův efekt

Podobné 
 Osbourne (rozcestník)